Gessjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gessjön, Västergötland, sjö i Borås kommun, 
Gessjön, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (2,01 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn